Сыраджеттин Биляп (, 17 ноября 1923 — 1996) — турецкий шахматист, национальный мастер.

Биография 
Чемпион Турции 1966 г.

В составе сборной Турции участник шести шахматных олимпиад (1964—1974 гг.), Балканиады 1972 г.

Представлял Турцию в зональном турнире 1967 г.

Активно играл по переписке. В составе национальной сборной участвовал в 5-м командном чемпионате мира по переписке (заочной олимпиаде) и командном первенстве Европы по переписке.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии С. Биляпа в базе Chessgames
 Личная карточка С. Биляпа на сайте 365Chess

Шахматисты Турции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад